Die K League 2 2023 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 2 2023 genannt) wird die sechste Spielzeit unter diesen Namen und die insgesamt zehnte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013 sein. Die Saison beginnt voraussichtlich Ende Februar und endet voraussichtlich Anfang Dezember.

Veränderung zur Vorsaison 
 Cheongju FC trat der K League bei.
 Cheonan City FC trat ebenfalls der K League bei.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten

Reguläre Saison

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 K League 2 2023 auf Liveticker.com

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023